Die 33. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 23. und 24. Januar 1965 in Wiesloch „in der neuen Sporthalle“ statt. Insgesamt 3500 Zuschauer besuchten die Veranstaltung.

Zum vierten Mal in Folge wurde Eberhard Schöler deutscher Meister im Einzel. Er besiegte im Endspiel Martin Ness mit 3:2. Da sowohl Schöler als auch Ness vorwiegend defensiv spielten, empfanden die Zuschauer dieses Match zwar als spannend, aber auch als langweilig. Alle Sätze mündeten nach 15 Minuten (im ersten Satz) bzw. 10 Minuten (in den Folgesätzen) in ein Zeitspiel, und zwar beim Stande von 16:16 im ersten Satz (22:20 für Ness), von 11:10 für Schöler im zweiten Satz (21:19 für Schöler), von 11:7 für Schöler im dritten Satz (21:18 für Schöler), von 4:2 für Schöler im vierten Satz (25:23 für Ness) und schließlich beim Stande von 0:0 im entscheidenden fünften Satz, der 21:16 für Schöler endete.

Im Halbfinale hatte Schöler mit 3:1 gegen den bisherigen Rekordtitelhalter Conny Freundorfer gewonnen. Im Doppel mit Dieter Forster konnte er den Titel nicht verteidigen, da sie im Endspiel gegen die Brüder Ernst und Herbert Gomolla verloren. Bereits 1959 waren die Gomollas deutscher Doppel-Meister.

Ernst Gomolla holte auch im Mixed Gold zusammen mit Edit Buchholz, welche auch im Einzel deutsche Meisterin wurde vor Margrit Siebert. Im Damendoppel mit Heide Dauphin konnte sie ihre Titel aus den drei Vorjahren nicht verteidigen, da sie im Finale dem Paar Edith Lersow/Jutta Krüger unterlagen.

Diesmal wurden sowohl die Einzel als auch die Doppel und Mixed im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen. Damit wurde die Neuerung aus 1963, für Doppel und Mixed zwei Gewinnsätze festzulegen, zurückgenommen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1965/3 Ausgabe West

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1964/65 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 14. Februar 2018)
	

1965
Tischtennisveranstaltung 1965
Sportveranstaltung im Rhein-Neckar-Kreis
Sport (Wiesloch)